Лямбда Жертвенника (Lambda Arae, λ Жертвенника, λ Arae, сокращ. Lambda Ara, λ Ara) — звезда в южном созвездии Жертвенник. Звезда имеет видимую звёздную величину +4,77m и, согласно шкале Бортля, звезда видна невооружённым глазом на пригородном/городском небе ().

Из измерений параллакса, полученных во время миссии Hipparcos известно, что звезда удалена примерно на  () от Земли. Звезда наблюдается южнее 41° с. ш., то есть, видна южнее о-ва Сардинии, г. Стамбул, Синьцзян-Уйгурского автономного района и о-ва Лонг-Айленд. Лучшее время наблюдения — июнь.

Звезда Лямбда Жертвенника движется довольно медленно относительно Солнца: её радиальная гелиоцентрическая скорость равна , что на 60 % меньше скорости местных звёзд Галактического диска, а также это значит, что звезда удаляется от Солнца. Звезда приближалась к Солнцу на расстояние   назад, когда она увеличит свою яркость на 0,08m до величины 4,69m (то есть светила, тогда как Ню Печи светит сейчас). По небосводу звезда движется на юго-восток, проходя по небесной сфере  в год.

Средняя пространственная скорость Лямбда Жертвенника имеет компоненты (U, V, W)=(-3.0, −9.6, −18.5), что означает U= (движется от галактического центра), V= (движется против направления галактического вращения) и W= (движется в направлении южного галактического полюса).

Лямбда Жертвенника (латинизированный вариант ) является обозначением Байера, данным им звезде в 1603 году. Хотя звезда и имеет обозначение λ (Лямбда — 11-я буква греческого алфавита), однако сама звезда — 10-я по яркости в созвездии.

Свойства Лямбда Жертвенника 
Лямбда Жертвенника — является звездой спектрального класса , что указывает на то, что водород в ядре звезды ядерным «топливом», то есть звезда находится на главной последовательности. Масса звезды напрямую не измерена, однако для звёзд подобного спектрального класса она должны быть равна Таблицы VII и VIII. Звезда излучает энергию со своей внешней атмосферы при эффективной температуре около , что придаёт ей характерный жёлто-белый цвет.

В связи с небольшим расстоянием до звезды её радиус может быть измерен непосредственно, и такая попытка была сделана в 1983 году Данные об этом измерении приведены в таблице:

Сейчас, после измерения миссии Gaia мы знаем, что радиус звезды должен быть , то есть измерение 1983 года было достаточно адекватным, но недостаточно точным. Однако, радиус, измеренный миссией Gaia, завышен, поскольку для подобных звёзд более характерен радиус Таблицы VII и VIII. Также есть некоторые свидетельства того, что это может быть двойная звёздная система, состоящая из двух Звёзд с одинаковыми массами.

Светимость звезды, равная , также завышена в полтора раза для звезды спектрального класса F4, для которой более характерны светимости равные .

Звезда имеет поверхностную гравитацию  или , то есть в 1,9 раза меньше, чем на Солнце (). Звёзды, имеющие планеты, имеют тенденцию иметь большую металличность по сравнению Солнцем, одгако Лямбда Жертвенника имеет значение металличности почти в два раза меньше солнечного значения — , то есть почти 58 % от солнечного значения, что позволяет предположить, что звезда «пришла» из других областей Галактики, где было довольно мало металлов, и рождено в молекулярном облаке благодаря менее плотному звёздному населению и меньшему количеству сверхновых звёзд.

Скорость вращения Лямбда Жертвенника превосходит солнечную почти в 7,75 раз и равна . Лямбда Жертвенника находится на границе существования «скорости отрыва», которая приходится на спектральный класс F5. Выше него горячее звезды вращаются намного быстрее в результате падения их внешних конвективных слоёв. Правда в результате генерирации магнитные поля, в сочетании со звёздными ветрами их вращение замедляется со временем. О текущем возрасте звезды неизвестно ничего, однако известно, что звёзды с массой Таблицы VII и VIII живут на главной последовательности порядка , после чего Лямбда Жертвенника станет красным гигантом, а затем, сбросив внешние оболочки, станет белым карликом.

Лямбда Жертвенника демонстрирует лёгкую переменность: во время наблюдений яркость звезды колеблется на несколько сотых величин, с неизвестным периодом, тип переменной определён как переменная звезда типа Дельты Щита.

Исследование Лямбда Жертвенника с помощью космического телескопа Спитцер показывает избыток инфракрасного излучения на длине волны . Это говорит о том, что он может вращаться вокруг остаточный диск с радиусом более .

Ближайшее окружение звезды 
Следующие звёздные системы находятся на расстоянии в пределах 20 световых лет от звезды Лямбда Жертвенника (включены только: самая близкая звезда, самые яркие (<6,5m) и примечательные звёзды). Их спектральные классы приведены на фоне цвета этих классов (эти цвета взяты из названий спектральных типов и не соответствуют наблюдаемым цветам звёзд):

Рядом со звездой, на расстоянии 20 световых лет, есть ещё порядка 10 красных, оранжевых карликов и жёлтых карликов спектрального класса G, K и M, которые в список не попали.

Примечания 
Комментарии

Источники

Ссылки 

 Изображение Лямбда Жертвенника на Aladin
 Изображения Лямбда Жертвенника на Wikisky

Объекты Байера
160032
86486